Tujor, eller tujasläktet (Thuja), är ett växtsläkte som ingår i familjen cypressväxter (Cupressaceae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

 
 
Cypressväxter